SZR ist die Abkürzung von:

 Scheibenzwischenraum, der lichte Abstand der Glasscheiben bei Mehrscheiben-Isolierglas
 Slovenský Zväz Rádioamatérov, slowakischer Amateurfunkverband
 Sonderziehungsrecht, eine künstliche Währungseinheit des IWF, um die Höhe von Kreditansprüchen (von und gegenüber Staaten) abzubilden.
 Strahlzonen-Schlaufenreaktor, ein Hochleistungsbioreaktor

Siehe auch:

SZR